Rissanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aki Rissanen (né en 1980), pianiste et compositeur finlandais
 (né en 1931), tireur sportif finlandais
Jorma Rissanen (né en 1932), informaticien et chercheur finlandais
Juho Rissanen (1873-1950), artiste peintre finlandais
 (né en 1978), historien et auteur finlandais
 (1893-1957), athlète finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1864-1934), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois